Саварипа има више значења:

 Општина Саварипа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Саварипа (Саварипа, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику